Jeff Davis, Jeffrey Davis
 Jeff Davis, Jeffrey Logan Davis (ur. 1958) – amerykański skoczek narciarski
 Jeff Davis (ur. 1959) – amerykański kierowca wyścigowy
 Jeffrey Bryan Davis (ur. 1973) – amerykański komik i aktor

Zobacz też 
 Jefferson Davis
 Hrabstwo Jeff Davis